Elina Svitolina era la detentrice dell'edizione del 2012, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Aryna Sabalenka ha sconfitto Dalila Jakupovič col punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (campionessa)
  Ana Bogdan (secondo turno)
  Yanina Wickmayer (quarti di finale)
  Arina Rodionova (primo turno)

  Naomi Broady (quarti di finale)
  Lizette Cabrera (primo turno)
  Carol Zhao (secondo turno)
  Irina Khromacheva (primo turno)

Qualificate  

  Ana Bogdan (secondo turno)
  Deniz Khazaniuk (secondo turno)

  Hiroko Kuwata (primo turno)
  Alizé Lim (quarti di finale)

Wildcard 

  Rutuja Bhosale (primo turno)
  Zeel Desai (primo turno)

  Ankita Raina (quarti di finale)
  Karman Thandi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

L&T Mumbai Open 2017
WTA Challenger Tour 2017